Brehme bezeichnet:
 Brehme, Gemeinde im thüringischen Landkreis Eichsfeld
 Brehme (Hahle), Fluss zur Hahle (Rhume) in Thüringen

Brehme ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Brehme (1903–nach 1933), deutscher Bobsportler
 Andreas Brehme (* 1960), deutscher Fußballspieler
 Anton Brehme (* 1999), deutscher Volleyballspieler
 Bernd Brehme (* 1938), deutscher Fußballtrainer
 Christian Brehme (1613–1667), deutscher Dichter, Bibliothekar und Bürgermeister
 Ernst Michael Brehme (1666–1726), deutscher Theologe und Generalsuperintendent  
 Hans Brehme (1904–1957), deutscher Komponist
 Hans Brehme (Ingenieur) (1898–1978), deutscher Schiffbauingenieur
 Hugo Brehme (Ernst Hugo Brehme; 1882–1954), deutsch-mexikanischer Fotograf
 Matthias Brehme (* 1943), deutscher Geräteturner
 Richard Brehme (1826–1887), deutscher Arzt und Landtagsabgeordneter
 Stephanie Brehme (* 1970), deutsche Schauspielerin
 Walter Brehme (1921–2007), deutscher Motorradrennfahrer